Ruelas ist der Nachname folgender Personen:

 Gabriel Ruelas (* 1970), mexikanischer Boxer und Weltmeister (WBC)
 Julio Ruelas (1870–1907), mexikanischer Künstler
 Miguel Ruelas (1838(?)–1880), mexikanischer Politiker
 Rafael Ruelas (* 1971), mexikanischer Boxer im Leichtgewicht